Mingus ist der Name folgender Personen:

 Charles Mingus (1922–1979), US-amerikanischer Jazz-Kontrabassist und Komponist
 Charles Mingus III (* 1944), US-amerikanischer Künstler, Sohn von Charles Mingus
 Eric Mingus (* 1964), US-amerikanischer Sänger, Sohn von Charles Mingus
 James J. Mingus (* 1964), US-amerikanischer Generalleutnant
 Kevin Ellington Mingus (* 1976), US-amerikanischer Jazz-Bassist und Filmproduzent
 Sue Graham Mingus  (1930–2022), US-amerikanische Autorin und Musikproduzentin, Witwe von Charles Mingus

Mingus bezeichnet:

 Mingus (Charles-Mingus-Album), ein Album von Charles Mingus (1960)
 Mingus (Joni-Mitchell-Album), ein Album von Joni Mitchell (1979)
 Mingus (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:

 Mingus Ah Um (1959), Jazzalbum von Charles Mingus
 Mingus at the Bohemia (1955), Jazzalbum von Charles Mingus
 Mingus Big Band, 1993 aus der Vorgängerformation Mingus Dynasty hervorgegangene Jazz-Band
 Mingus Dynasty (Band), Jazz-Combo
 Mingus Dynasty (1959), Jazzalbum von Charles Mingus
 Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus (1963), Jazzalbum von Charles Mingus
 Mingus Mountain, Berg in Arizona